Lambda kan syfta på:

Datorer 
 λ – logga för datorspelsserien "Half-Life (spelserie)
 Lambda (hemdator) – en hemdator som lanserades 1982
 LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) – en neural språkmodell utvecklad av Google, se Bard

Övrig vetenskap 
 λ – betecknar longitud i geografiska koordinatsystem
 Λ – en storhet inom kosmologin, se kosmologiska konstanten
 Λ – avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster, se våglängd
 Lambdakalkyl – ett formellt system som skapades för att undersöka funktioner och rekursion
 Lambdapunkt – den temperatur då flytande helium (helium I) övergår till supraflytande helium
 Lambdareglering – ett hjälpmedel vid avgasrening, se katalytisk avgasrening
 Lambdasond – ett mätinstrument vid avgasrening
 Bakteriofag Lambda – ett bakterievirus, eller bakteriofag, som infekterar bakteriearten Escherichia coll

Övrigt 
 Λ – bokstav i det grekiska alfabetet, se lambda
 Λ – symbol för gayrörelsen, se lambda
 LAMDA – en scenskola i London, GB, se London Academy of Music and Dramatic Art